Вячеслав Константинович Залесский (3 сентября 1871, Харьков — 10 ноября 1936, там же) — русский и украинский советский физиолог и биохимик растений, член-корреспондент АН УССР (1925), Заслуженный деятель науки УССР (1935).

Биография 
Родился 3 сентября 1871 года в Харькове.

В 1893 году окончил ХарГУ и остался работать там вплоть до 1899 года, с 1899-по 1903 год занимал должность заведующего кафедрой физиологии растений Новоалександрийского института сельского хозяйства и лесоводства в Пулавах.

В 1903 году возвращается в Харьковский государственный университет в качестве профессора, данную должность он занимал до своей смерти. Вячеслав Залесский был учеником В. И. Палладина. За две свои диссертации Вячеслав Залесский получил сначала учёную степень магистра, а затем и доктора. Вячеслав Залесский был известен также и как преподаватель физиологии на высших женских курсах

Скончался Вячеслав Залесский 10 ноября 1936 года в Харькове.

Научные работы 
Основные научные работы посвящены исследованию синтезу белковых веществ, определению участия соединения фосфора и железа в обмене веществ растительного организма. Все научные работы Вячеслава Константиновича отличаются большой точностью, осторожностью и хорошей методикой.

Разработал методы борьбы с головней пшеницы.

Примечания

Литература 
 Биологи. Биографический справочник (1984).
 Условия образования белковых веществ в растениях (1910).
 Превращение и роль соединений фосфора в растениях (1912).

Ссылки 
 Вячеслав Залесский на сайте Rulex.
 Вячеслав Залесский на сайте История русских фамилий.

Физиологи СССР
Физиологи Украины
Биохимики СССР
Биохимики Украины
Заслуженные деятели науки Украинской ССР
Выпускники Харьковского университета
Преподаватели Харьковского университета
Преподаватели Новоалександрийского института сельского хозяйства и лесоводства